Der aktuelle Landescode wurde am 30. Oktober 2014 zuletzt aktualisiert.
Bis dahin enthielt ISO 3166-2:KE Codes für die 2010 abgeschafften acht Provinzen.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.